Apanassenko (russisch Апанасенко) ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Borissowitsch Apanassenko (* 1967), russischer Wasserballspieler 
 Iossif Rodionowitsch Apanassenko (1890–1943), sowjetischer Armeegeneral 
 Maxim Borissowitsch Apanassenko (* 1973), russischer Wasserballspieler 
 Wjatscheslaw Michailowitsch Apanassenko (1947–2014), russischer Konteradmiral